Die First Division 1959/60 war die 22. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. Oktober 1959 und endete am 18. Juni 1960.

Meister wurde Titelverteidiger Anorthosis Famagusta.

Modus 
Elf Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1959/60 auf eu-football.info

1959
Fußballsaison 1959/60